Pedreira é um grande complexo de favelas localizado nos bairros de Costa Barros, Barros Filho, Coelho Neto, Parque Colúmbia e Pavuna, e também é um bairro não oficial dentro de Costa Barros, na cidade do Rio de Janeiro.

O conjunto de favelas da Pedreira é formado pelas comunidades da Pedreira, Terra Nostra, Eternit (Margem da Linha), Joana d'Arc, Chaves, Bairro 13, Terrinha, Lagartixa, Quitanda, Fazenda Botafogo, Mata Quatro, Proença Rosa, Iraque, Final Feliz (da Pavuna), Conjunto Tom Jobim, entre outras.

O Complexo da Pedreira, junto com o vizinho Complexo do Chapadão, corresponde a uma das regiões mais violentas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Favelas do Rio de Janeiro (cidade)
Bairros não oficiais da cidade do Rio de Janeiro